.ppt è l'estensione dei file delle presentazioni create con Microsoft Office PowerPoint.

Caratteristiche 
I file ".ppt" contengono le presentazioni, ovvero gli slideshow, creati con il programma Microsoft PowerPoint. Prima che le specifiche del formato fossero rese disponibili pubblicamente, altri programmi come OpenOffice.org erano già in grado di gestirlo grazie ad un'operazione di ingegneria inversa effettuata dagli sviluppatori di questi ultimi.

Critiche 
Il formato è stato criticato in quanto chiuso e privo di specifiche pubbliche, pubblicate in seguito da Microsoft dopo la creazione dei nuovi formati liberi Office Open XML.

Tipo MIME 
Il tipo MIME del file delle presentazioni di PowerPoint può essere uno tra i seguenti, in base alla versione del programma con cui è stato creato:
application/mspowerpoint
application/ms-powerpoint
application/mspowerpnt
application/vnd-mspowerpoint
application/vnd.ms-powerpoint
application/powerpoint
application/x-powerpoint
application/x-mspowerpoint

Note

Voci correlate 
 .pps
 .pptx
 Microsoft PowerPoint
 Estensione file
 Slideshow

Ppt